Robert Hansen er navnet på flere personer:

 Robert Hansen (født 1979) - dansk skuespiller.
 Robert Emil Hansen (1860-1926) - dansk komponist og cellist (senere kendt som Emil Robert-Hansen).
 Robert Hansen (forfatter) (1883-1959) - dansk forfatter og manuskriptforfatter der skrev under pseudonymet Jens Anker.
 Robert Hansen (hockeyspiller) (1911-1991) - dansk hockeyspiller.
 Robert Hansen (seriemorder) (1939-2014) - amerikansk seriemorder.
 Robert Hansen (arkitekt) (1886-1969) - dansk arkitekt og bygningsinspektør.